Бакайоко () — ивуарийская фамилия. Известные носители:

 Бакайоко, Аксель (род. 1998) — французский футболист, полузащитник.
 Бакайоко, Амед (1965—2021) — ивуарийский политик, премьер-министр.
 Бакайоко, Ибраима (род. 1976) — французско-ивуарийский футболист, нападающий.
 Бакайоко, Йохан (род. 2003) — бельгийский футболист.
 Бакайоко, Тьемуэ (род. 1994) — французско-ивуарийский футболист, полузащитник.